Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет 2001 года прошёл в три этапа с 10 июля 2000 года по 13 апреля 2001 года. За 4 путевки на финальный турнир боролись 33 сборные. Впервые участвовала сборная Австрии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1983 года.

Турнир проходил в три этапа. В первом раунде 15 сборных были разделены на 4 группы. В рамках мини-турниров две лучшие команды из каждой группы вышли во второй раунд, где к ним присоединились двенадцать сборных с более высоким коэффициентом. По итогам второго раунда по две лучшие сборные из группы вышли в третий раунд, где к ним присоединились ещё шесть команд, имевших наивысший коэффициент. Победители третьего раунда вышли в финальную стадию чемпионата.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 9-13 сентября 2000

 Беларусь 2:1 Словения
 Венгрия 4:1 Литва
 Литва 1:0 Словения
 Беларусь 3:2 Венгрия
 Венгрия 5:0 Словения
 Беларусь 4:0 Литва

Группа 2 
 10-14 июля 2000

 Шотландия 1:2 Украина
 Швейцария 5:0 Фарерские острова
 Швейцария 2:0 Украина
 Шотландия 8:0 Фарерские острова
 Украина 3:0 Фарерские острова
 Шотландия 3:0 Швейцария

Группа 3 
 9-13 сентября 2000

 Турция 4:2 Австрия
 Эстония 3:0 Босния и Герцеговина
 Турция 3:1 Эстония
 Австрия 6:0 Босния и Герцеговина
 Австрия 7:0 Эстония
 Турция 3:1 Босния и Герцеговина

Группа 4 
 8-12 сентября 2000

 Исландия 3:0 Молдова
 Уэльс 6:0 Молдова
 Исландия 2:1 Уэльс

Второй квалификационный раунд 
Две лучшие сборные из каждой группы выходят в третий раунд.

Группа 1 
 20-24 ноября 2000

 Югославия 6:3 Беларусь
 Швейцария 2:0 Израиль
 Беларусь 3:2 Израиль
 Швейцария 4:0 Югославия
 Югославия 2:0 Израиль
 Швейцария 4:0 Беларусь

Группа 2 
 6-10 ноября 2000

 Чехия 3:0 Шотландия
 Дания 6:0 Австрия
 Чехия 5:0 Австрия
 Дания 2:0 Шотландия
 Чехия 2:1 Дания
 Шотландия 8:0 Австрия

Группа 3 
 18-22 ноября 2000

 Уэльс 5:2 Турция
 Англия 3:1 Ирландия
 Англия 11:0 Турция
 Ирландия 1:1 Уэльс
 Англия 3:1 Уэльс
 Ирландия 6:1 Турция

Группа 4 
 27 ноября — 1 декабря 2000

 Нидерланды 1:0 Исландия
 Испания 2:1 Польша
 Нидерланды 3:0 Польша
 Испания 0:0 Исландия
 Нидерланды 1:1 Испания
 Исландия 1:0 Польша

Группа 5 
 26-30 ноября 2000

 Россия 3:4 Венгрия
 Бельгия 4:1 Словакия
 Бельгия 1:0 Россия
 Словакия 2:1 Венгрия
 Словакия 0:2 Россия
 Бельгия 2:1 Венгрия

Третий квалификационный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 9-13 апреля 2001

 Дания 3:2 Швейцария
 Италия 3:0 Бельгия
 Дания 2:1 Италия
 Швейцария 0:0 Бельгия
 Бельгия 0:2 Дания
 Швейцария 1:3 Италия

Группа 2 
 9-13 апреля 2001

 Ирландия 1:3 Югославия
 Чехия 0:1 Норвегия
 Ирландия 1:2 Чехия
 Югославия 1:4 Норвегия
 Норвегия 4:0 Ирландия
 Югославия 0:3 Чехия

Группа 3 
 9-13 апреля 2001

 Испания 3:3 Франция
 Англия 1:0 Швеция
 Испания 2:2 Англия
 Франция 1:4 Швеция
 Франция 1:1 Англия
 Швеция 1:2 Испания

Группа 4 
 9-13 апреля 2001

 Россия 0:6 Германия
 Нидерланды 2:0 Финляндия
 Россия 0:2 Нидерланды
 Германия 5:1 Финляндия
 Финляндия 0:0 Россия
 Германия 3:0 Нидерланды

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2000 год в женском футболе
2001 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет